Столична () — община в Болгарии. Входит в состав городской области Софии как её единственная община. Включает в себя 24 городских района.

Население составляет 1 501 402 человека (на 15 ноября 2020). Площадь 1348,902 кв. км.

С 8 ноября 2011 года кмет (мэр) общины Столична — Йорданка Асенова Фандыкова (ГЕРБ) по результатам выборов в правление общины, сменила и. о. кмета Марию Бояджийску. С 23 ноября 2009 года по 6 октября 2011 года кметом также была Йорданка Фандыкова. С 27 июля 2009 года по 23 ноября 2009 года и. о. кмета — Минко Герджиков, до него с ноября 2005 года кметом общины был Бойко Методиев Борисов. С 30 июля 2005 года по 9 ноября 2005 года и. о. кмета — Минко Герджиков, до него с 19 ноября 1995 года по 29 июня 2005 года — кметом был Стефан Антонов Софиянский.

Состав общины 
В состав общины входят следующие районы:
 р-н Средец 32 423 
 р-н Красно село 83 552 
 р-н Възраждане 37 303 
 р-н Оборище 31 060 
 р-н Сердика 46 949 
 р-н Подуяне 76 672 
 р-н Слатина 66 702 
 р-н Изгрев 30 896 
 р-н Лозенец 53 080 
 р-н Триадица 63 451
 р-н Красна поляна 58 234
 р-н Илинден 33 236 
 р-н Надежда 67 905 
 р-н Искър 63 248
 р-н Младост 102 899 
 р-н Студентски 71 961
 р-н Витоша 61 467
 р-н Овча Купел 54 417
 р-н Люлин 114 813
 р-н Върбница 47 969
 р-н Нови Искър 14 754
 р-н Кремиковци 23 641
 р-н Панчарево 28 586
 р-н Банкя 12 136

В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Балша (Нови Искър)
 Банкя (Банкя)
 Бистрица (Панчарево)
 Бусманци (Искър)
 Бухово (Кремиковци)
 Владая (Витоша)
 Войнеговци (Нови Искър)
 Волуяк (Върбница)
 Герман (Панчарево)
 Горни-Богров (Кремиковци)
 Доброславци (Нови Искър)
 Долни-Богров (Кремиковци)
 Долни-Пасарел (Панчарево)
 Железница (Панчарево)
 Желява (Кремиковци)
 Житен (Нови Искър)
 Иваняне (Банкя)
 Казичене (Панчарево)
 Клисура (Банкя)
 Кокаляне (Панчарево)
 Кривина (Панчарево)
 Кубратово (Нови Искър)
 Кытина (Нови Искър)
 Лозен (Панчарево)
 Локорско (Нови Искър)
 Мало Бучино (Овча Купел)
 Мировяне (Нови Искър)
 Мрамор (Върбница)
 Мырчаево (Витоша)
 Негован (Нови Искър)
 Нови-Искыр (Нови Искър)
 Панчарево (Панчарево)
 Плана (Панчарево)
 Подгумер (Нови Искър)
 Световрачене (Нови Искър)
 София
 Чепинци (Нови Искър)
 Яна (Кремиковци)

Примечания 

Общины Городской области Софии